Dark Room (2006-) er en dansk elektronisk duo med sangerinden Leslie Ming og trommeslageren Peter Lundholm. Dark Room trækker på inspiration fra startfirsernes eksperimenterende electronica scene, med navne som bl.a. Suicide og DAF, dog med en mere melodisk og klubvenlig tilgang.

Eksterne henvisninger 
 Dark Room MySpace-profil 

Musikgrupper fra Danmark
Musikgrupper fra 2006